Виктория Николаевна Полторак (род. 18 ноября 1980, Верхнезейск, Амурская область, Российская СФСР) — российская актриса театра и кино.

Происхождение и обучение 
Виктория Полторак родилась в 1980 году в дальневосточном посёлке Верхнезейск Амурской области. В детстве Виктория активно занималась спортом, выступала в различных конкурсах и соревнованиях, посещала театральные кружки, читала со сцены стихи, ходила в тренажерный зал, училась рисовать. В 1994 году по настоянию матери поступила в Школу моделей. Со временем получила предложение работать в Москве от журнала «Бурда Моден», но решила остаться дома ради высшего образования.

В 2002 году окончила актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета.

Творчество 
В 2002—2004 годах она служила в Ульяновском областном драматическом театре. Была задействована в постановках «Мера за меру» Шекспира и «За двумя зайцами» Старицкого.

Параллельно Виктория Полторак занималась в спортивном клубе, была инструктором по фитнесу.

В 2004 году она переехала в Москву, где начала учиться в мастерской Юрия Калмыкова ГИТИСа. Во время обучения сыграла в дипломных спектаклях: Ниса — «Дурочка», Лопе де Вега; Полли и Дженни Малины — «Трехгрошовая опера», Б. Брехта.

В кино Виктория Полторак дебютировала в 2006 году — сыграла несколько небольших ролей в сериалах. Первой серьезной работой стали съемки в картине «Молодые и злые», где она сыграла одну из главных ролей — Веронику Грекову, бойца спецподразделения «Омега». Следующая картина — комедийный сериал «Тридцатилетние» также принесла популярность за роль легкомысленной красавицы Даши Иконниковой. Затем были главные роли медсестры в многосерийном фильме «Только вернись!» и стриптизерши Кати Забелиной в ситкоме «Шпильки» (сыграла во всех сезонах).

В 2017 году актриса воплотила на экране образ знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало в биографическом сериале «Троцкий». Еще больше известности актрисе принесла в 2019 году главная роль Рады в телесериале «Цыганка».

Роли в театре 
 Дипломные спектакли
 Ниса — «Дурочка», Лопе де Вега;
 Полли и Дженни-Малина — «Трехгрошовая опера» Бертольд Брехт;

 Ульяновский драматический театр
 «Мера за меру», Уильям Шекспир;
 «За двумя зайцами», Михаил Старицкий.

Роли в кино 

 2006 — Молодые и злые — Вероника Грекова, боец ​​спецподразделения «Омега» (главная роль)
 2006—2007 — Проклятый рай —  Гаянэ 
 2006 — Кто в доме хозяин? —  Света, домохозяйка -активистка '(в 86-й серии)
 2007 — Тридцатилетние —  Даша Иконникова  (основная роль)
 2007 — Морозов —  Марта  2008 — Трюкачи —  Алина  2008 — Только вернись! —  Юля Рязанцева, медсестра детской поликлиники  (главная роль)
 2008 — Однажды в провинции —  харс  2008 — Братья -детективы —  Руфина  2009 — Я буду жить! — Яна
 2009 — Шпильки —  Катя Забелина, стриптизерша  (главная роль)
 2009 — Шпильки −2  Катя, стриптизерша  (главная роль)
 2009 — Тайная стража. Смертельные игры - Алена Одинцова  2009 — Российский дубль —  Виктория Кремнева  2009 — Похищение Богини —  Яна, директор гастрольной группы цирка  2009 — Петля —  Елена  2009 — Люди Шпака —  Анастасия  2010 — Шпильки−3  Катя, стриптизерша  (главная роль)
 2010 — Охранник −3  Нателла  2010 — Сыщик Самоваров — Зоя, подруга Насти  2010 — Манипулятор (не был завершен) — эпизод
 2011 — Физика или химия —  Ирина Сергеевна Некрасова, учительница  (главная роль)
 2011 — Последнее дело Казановы —  Инга  (главная роль)
 2011 — Папаши —  продавец в бутике  2011 — Дело было на Кубани —  Анжела Степура директор ресторана «Казачий круг»  2012 −2013 — Неравный брак —  Инна, управляющая клубом Сулеймана  2012 — Роза прощальных ветров —  Марина, любовница Николая  2012 — Продаётся кошка —  Екатерина Лукина  (главная роль)
 2012 — Одинокий волк ​​ —  Вера Волгина («Волга»)  2013 — Спецотряд «Шторм» —  Анна Рыженко («Гроза»), снайпер группы  (главная роль)
 2013 — Курьерский особой важности — Диана Юрьевна Холодова (главная роль)
 2014 — Частный детектив Татьяна Иванова —  Мария Павловна Кондратьева, следователь  2014 — Тайный город —  Тапира  2014 — Тайный город −2  Тапира  2014 — Другой майор Соколов —  старший лейтенант юстиции Елена Сухова, следователь  2014 — Быть собой (не был завершен)
 2015 — Лондонград. Знай наших! —  Динара Хайрутдинова  2015 — Запретная любовь —  Оксана  (главная роль)
 2016 — Товарищи мужики —  Лера, хозяйка салона красоты  2016 — Казаки - Тоня  2016 — Пятая стража
 2016 — Отогрей мое сердце —  Вика Макеева  (главная роль)
 2016 — Светофор —  Лера, хозяйка салона красоты  2017 — Последний мент —  Ирина Томашова  2017 — Беглец —  Наташа  2017 — Троцкий —  Фрида Кало  2017 — Опасные связи —  Елена  (главная роль)
 2017 — Версия —  Наталья Борха, старший лейтенант  (главная роль)
 2018 — Девочки не сдаются —  Дарья  2018 — Новый человек —  Кристина  2018 — Мы всё равно будем вместе —  Анжелика Коренева, мачеха Вани  2019 — Цыганка (В воскресенье утром зелье копала) — Рада (главная роль)
 2020 — Бодибилдер — Лика, жена Макса 2020 — Вспышка — Рита 2021 — Ваша честь — Нора 2022 — Сирийская соната — третья скрипка оркестра 2022 — Ловушка — Инга Сокологорская' (главная роль)

Семья 
 первый муж (женитьба в Ульяновске в 1999 году)
 дочь Валерия (род. 2002);
 второй муж Константин (вместе приехали в Москву из Ульяновска);
 третий муж — Максим Дрозд (род. 1968), актер — вместе жили в 2009—2014 годах;
 дочь Софи (род. 2010);
 четвертый муж Виктор (познакомились в конце 2016 года)

Примечания

Источники 
 https://tvkultura.ru/person/show/person_id/110184/ 
 https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/nashi-gosti/viktoriya-poltorak
 https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/rokovaya-charovnica-istoriya-glavnoy-cyganki-strany-viktorii-poltorak/ 
 https://tricolortvmag.ru/article/serials/2019-09-16-viktoriya-poltorak-intervyu-s-aktrisoy-seriala-tsyganka-na-kanale-domashniy/ 
 https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/33253-viktoriya-poltorak-sygrat-tcyganku-bylo-moim-karmicheskim-dolgom.html 
 https://www.womanhit.ru/stars/interview/2018-03-02-viktorija-poltorak-posle-razvoda-smaksimom-drozdom-janadva-goda-pogruzilas-vzatvornichestvo/ 
 https://www.sb.by/articles/viktoriya-poltorak-mne-interesny-lyubye-eksperimenty.html 
 https://teleprogramma.pro/stars/interview/1148443-zvezda-seriala-cyganka-viktoriya-poltorak-daje-kogda-kazalos-chto-mir-vokrug-u642-u3491/
 https://vm.ru/stars/750651-zagintervyune-lyublyu-unylyh 
 https://aif.ru/my_area/academichesky/aktrisa_viktoriya_poltorak_moey_mechtoy_byl_vid_iz_okna_na_les 
 https://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/viktoriya-poltorak-khuzhe-chem-v-shkole-ne-bylo-nikogda/
 https://ulpravda.ru/rubrics/cilture/viktoriia-poltorak-v-tsyganke-ia-nichego-ne-skryvaiu-i-liubliu-kak-umeiu 

Актрисы XXI века
Актрисы телевидения Украины
Актрисы Украины
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 18 ноября
Актрисы по алфавиту
Персоналии по алфавиту